Tomasz Jaworski (hokeista) (ur. 1971) – hokeista. Reprezentant Polski.
 Tomasz Jaworski (muzyk) – muzyk grający na gitarze basowej, noszący przydomek "Kciuk".
 Tomasz Jaworski (historyk) – profesor zwyczajny, wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego.